A Equipe eslovena representa a Eslovénia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Europeia I.

Historia 
A Eslovénia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1992. Seus melhores resultados as Quartas-de-finais de (2003).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Eslovena de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis